Тау () или тави () — буква эфиопского алфавита геэз, обозначает глухой альвеолярный взрывной согласный /t/. Гематрия — 400 (четыреста).

 ተ — тау геэз тэ
 ቱ — тау каэб ту
 ቲ — тау салис ти
 ታ — тау рабы та
 ቴ — тау хамыс те
 ት — тау садыс ты (т)
 ቶ — тау сабы то

Грамматика 
 Ат — в геэзе один из суффиксов множественного числа существительных.

Эфиопское письмо